Эашуп () — вьетнамский топоним:
 Эашуп — уезд в провинции Даклак.
 Эашуп — город в уезде Эашуп, провинция Даклак.